Selecționata de fotbal a Asturieireprezintă provincia autonomă Asturia în competițiile fotbalistice. Nu este afiliată la FIFA sau UEFA, deoarece este reprezentată internațional de Echipa națională de fotbal a Spaniei. Joacă doar meciuri amicale. Echipa de amatori care reprezintă echipa în Cupa Regiunilor UEFA este formată de jucătorii din eșaloanele inferioare.

Meciuri

Jucători notabili
  Abelardo Fernández
  David Villa
  Iván Ania
  Javier Manjarín
  Juanele
  Luis Enrique
  Miguel Ángel Angulo
  Oli

Legături externe
   Site oficial
  Selecționata Asturiei pe fedefutbol.net 

Selecționatele comunităților autonome spaniole de fotbal